

Географические названия 
 Матина — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Матина — кантон в Коста-Рике, входит в провинцию Лимон.
 Матина — город, центр одноимённого кантона в Коста-Рике, провинция Лимон.